Айнер Байнкамп Йоханссон (, 7 марта 1922 года, Копенгаген — 28 сентября 2001) — датский писатель, историк искусств; сценарист и режиссёр, продюсер, журналист, радиоведущий.

Краткая биография 
Айнер Йоханссон в 1956 году защитил магистерскую диссертацию в области истории искусств.

Начинал как журналист, был ведущим на радио. В середине 1960-х годов начал работать на телевидении как продюсер и сценарист. Автор серии телевизионных передач «Тема» (, с 1966 года) и «Художник и его город» (, с 1988 года).

Айнер Йоханссон — автор нескольких книг по истории искусств.

Премии и награды 
 1984: 
 1998:  (медаль присуждена Датской королевской академией изящных искусств)

Семья 
Его сын Карстен Йоханссон (род. 2 октября 1943 в Дании) эмигрировал в Соединённые Штаты Америки и стал архитектором в Нью-Йорке. Среди его пятерых детей (внуков Айнера Йоханссона) — две киноактрисы, Скарлетт Йоханссон (род. 1984) и Ванесса Йоханссон (род. 1980), и их брат киноактёр  (род. 1984).

Публикации 
 Richard Mortensen (1962)
 Andersens ansigter (1992)
 De danske malere i München: Et ukendt kapitel i dansk guldalderkunst. 246 sider. 108 illustrationer, overvejende i farver. Indb. kr. 325. Spektrum (1997)
 Historie og forvandling // Arkitektur DK, Årg. 42, nr. 8 (1998)
 Tegninger af Hermann Ernest Freund blandt N.L. Høyens papirer // Magasin fra Det kongelige Bibliotek, Årg. 14, nr. 2 (1999)

Примечания

Ссылки 
 Ejner Johansson: necrologer // Dagbladet Information. — 5 октября 2001.
 Maria Fabricius Hansen. Tabu fra guldalderen // Dagbladet Information. — 28 ноября 1997.
 Айнер Йоханссон : информация в базе данных IMDb.
 Айнер Байнкамп Йоханссон: информация на сайте bibliotek.dk

Писатели Дании
Журналисты Дании
Искусствоведы Дании
Режиссёры Дании